USS Aspro — кораблі ВМС США.

 USS Aspro (SS-309) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Балао». На службі протягом 1943-1954 років. Потоплений як мішень 6 листопада 1962 року
 USS Aspro (SSN-648) — підводний човен типу «Стерджен». На службі протягом 1969-1995 років. Зданий на здам у 1999 році

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни